Колу́мбія, або Кола́мбія (Columbia) — власна назва. Походить від імені Христофора Колумба.

Історія 
 Колумбія (суперконтинент) — у протерозої.

Топоніми

Британська Колумбія — провінція.
 Колумбія — у Канадських скелястих горах, Альберта.

Колумбія — держава.

Коламбія (Алабама) — місто.
 Колумбія (гора, США) — у Скелястих горах, штат Колорадо.
 Коламбія (Коннектикут) — місто.
 Коламбія (Іллінойс) — місто.
 Коламбія (Кентуккі) — місто.
 Коламбія (Луїзіана) — місто.
 Коламбія (Мен) — місто.
 Коламбія — місто.
 Коламбія (Міссурі) — місто.
 Коламбія (Нью-Гемпшир) — місто.
 Коламбія (Нью-Йорк) — місто.
 Коламбія (Північна Кароліна) — місто.
 Коламбія (Пенсільванія) — місто.
 Коламбія (Південна Кароліна) — місто.
 Коламбія (Південна Дакота) — місто.
 Коламбія (Теннессі) — місто.
 Коламбія Тауншип (округ Бредфорд, Пенсільванія) — селище.
 Коламбія (Каліфорнія) — переписна місцевість.
 Коламбія (Меріленд) — переписна місцевість.
 Коламбія — переписна місцевість.
 Колумбія (округ, Вісконсин)
 Колумбія (річка)
 Колумбія (федеральний округ)

Інше 
 Колумбія (шатл) — багаторазовий космічний корабель NASA.